
Motociklistična Velika nagrada ZDA 2006 je bila enajsta dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 2006. Potekala je 23. julija 2006.

Razred MotoGP 

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2006
2006